Chojnów peut désigner :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Chojnów, une ville 
 Gmina Chojnów, une gmina

dans la voïvodie de Mazovie
 Chojnów, un village